Plutarco puede referirse a:

 Mestrio Plutarco o Plutarco de Queronea (aprox. n. 46 - m. 125). Político, filósofo, biógrafo, historiador y ensayista griego.
 Plutarco de Atenas (n. 350 - m. 432). Filósofo griego fundador de la escuela neoplatónica de Atenas.
 Plutarco de Alejandría (m. 202). Mártir y santo cristiano. El santoral celebra su festividad el 28 de junio.
 Plutarco de Bizancio. Obispo de Bizancio durante dieciséis años (89 – 105).
 Plutarco de Eretria. (siglo IV a. C.), tirano de Eretria.
 Avenida Plutarco, avenida de la ciudad de Málaga (España)

br:Plutark
de:Plutarch (Begriffsklärung)
el:Πλούταρχος (αποσαφήνιση)
en:Plutarch_(disambiguation)
fr:Plutarque (homonymie)
uk:Плутарх (значення)
ru:Плутарх (значения)